Nwachukwu ist der Familienname folgender Personen:

 Fortunatus Nwachukwu (* 1960), nigerianischer römisch-katholischer Geistlicher, Diplomat und Kurienerzbischof
 Igwe Aja-Nwachukwu († 2015), nigerianischer Politiker
 Ike Nwachukwu (* 1940), nigerianischer Politiker
 Sorina Nwachukwu (* 1987), deutsche Sprinterin (400 m)
 Tony Nwachukwu (* 1959), nigerianischer Künstler